Dix-sept navires de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Dispatch ou de HMS Despatch :
 le , un brigantin de 2 canons lancé en 1691 ;
 le , un sloop de 14 canons lancé en 1745 ;
 le , un sloop de 14 canons lancé en 1772 ;
 le , un sloop de 8 canons lancé en 1776 et capturé la même année par les Américains ;
 le , un navire de transport lancé en 1774 et renommé Dispatch en 1777 ;
 le , un sloop de 16 canons lancé en 1777 ;
 le , une goélette de 8 canons lancé en 1780 ;
 le , un sloop de 14 canons lancé en 1779 et renommé Dispatch en 1783 ;
 le , un sloop capturé à la France en 1790 ;
 le , un brick-sloop de 16 canons lancé en 1795 et immédiatement transféré à la Marine impériale russe ;
 le , un tender lancé en 1797 ;
 le , un sloop de 14 canons capturé aux Français en 1799 ;
 le , un brick-sloop de classe Cruizer portant 18 canons lancé en 1804 ;
 le , un brick-sloop de classe Cruizer portant 18 canons lancé en 1812 ; 
 le , un brick de 6 canons acquis en 1816 ;
 le , un brick de 12 canons lancé en 1851 ;
 le , un croiseur léger de classe Danae lancé en 1919.

Dispatch